Unión para la Nueva República puede referirse a los siguientes artículos:
 Unión para la Nueva República, partido político de Francia.
 Unión para la Nueva República, partido político de Guinea.
Unión para la Nueva República, partido político de Gabón